Gradnitz ist der Name folgender Orte:

 Gradnitz (Gemeinde Ebenthal), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Gradnitz (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich) Ortschaft und Katastralgemeinde von Zwettl, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Granitz (Begriffsklärung)
 Granitztal
 Graditz